LÉpire peut désigner :
 l'Épire, une région historique de la Grèce antique partagée aujourd'hui entre la Grèce et l'Albanie ;
 l'Épire du Nord, la partie albanaise de l'Épire ;
 l'Épire ancienne, une province romaine située la côte occidentale de la Grèce ;
 l'Épire, une périphérie de la Grèce.